Torrevecchia steht für:

 Torrevecchia Pia, eine norditalienische Gemeinde in der Provinz Pavia in der Lombardei
 Torrevecchia Teatina, eine italienische Gemeinde in der Provinz Chieti in den Abruzzen